Штах — фамилия. Известные носители:
 Штах, Антон (род. 1998) — немецкий футболист.
 Штах, Любомир (род. 1986) — чешский хоккеист.
 Штах, Эмма (род. 1996) — немецкая баскетболистка, старшая сестра Антона Штаха.